Okręty US Navy o nazwie USS „Stockton”

 Pierwszy „Stockton” (TB-32) był torpedowcem. W służbie w latach 1901-1913.
 Drugi „Stockton” (DD-73) był niszczycielem typu Caldwell. Wszedł do służby w 1917 roku, został z niej wycofany w 1922 roku. Przekazany Royal Navy jako HMS „Ludlow” w 1940 roku.
 Nazwa „Stockton” została przydzielona do DD-504, ale kontrakt został anulowany i zastąpiony przez kontrakt na „Stockton” (DD-646).
 Trzeci „Stockton” (DD-646) był niszczycielem typu Gleaves. W służbie w latach 1943-1946.

Stockton